Våge har flere betydninger
 En rovfugl i høgefamilien tilhørende bl.a. slægten ægte våger
 En tidligere brugt stavemåde for den norske by Vågå
 Åbning i et isdækket vandområde